al dente er et tandlægeklinikadministrations- og journalsystem, der er udviklet af al dente Software A/S.

Nuværende version af systemet er 6.18.

Systemet indeholder funktioner til at administrere en tandlægeklinik, bl.a. patientkartotek, aftalebog, økonomisystem og journal med mulighed for tilpasning ved hjælp af makroer.

Desuden kan systemet udbygges med følgende moduler:
 alBiz (statistikmodul)
 alCom (Kommunikation med SMS og email)
 Min Side - giver patienter adgang til onlinebooking, at hente en kopi af en regning eller sikker deling af dokumenter og andet materiale fra klinikken til patienten.
 Cloud calender (webapp som giver adgang til klinikkens aftalebog på devices.)
 Integration til IP-telefoni hos ipnordic
alLogon (chip kort login frem for at angive adgangkode)
Velkomstterminal (Patienter behøver ikke stå i kø for at melde deres ankomst)
Fuld server backup løsning ved hjælp af Veeam backup.
Chip dankort løsning.
alScan (scan dokumenter direkte til journalen)
alCam (tag billede af patienterne)
Mobilepay Invoice (send regninger direkte til patientens mobilepay på mobilen)
FMK - adgang til elektroniske recepter, samt patientens medicinkort.
Fakturaflow integration

Software